La Porsche TAG Heuer Esports Supercup est une compétition Esport annuelle de premier plan organisée par Porsche sur la simulation IRacing. Quarante Sim-Racers routiers s’affrontent avec des Porsche 911 GT3 Cup sur des circuits du monde entier allant de Interlagos à Monza en passant par les mythiques circuits du Mans et de la Nordschleife. La Porsche Esports Supercup a remplacé l'ancienne iRacing World Championship Grand Prix Series (iWCGPS).

Format 

Saison 1: 

Chaque étape du championnat se déroule en trois parties: 

-Les qualifications: déterminent l’ordre de départ de la Course 1 en fonction du temps au tour. 

-Course sprint: dure quinze minutes et détermine l’ordre de départ de la Course 2.  

-Course 2: dure trente minutes et les points attribués aux pilotes sont doublés par rapport à la Course sprint.  

Saison 2:  

-Les qualifications: déterminent l’ordre de départ de la Course 1 en fonction du temps au tour. Le Top 8 est inversé sur la grille de départ. 

-Course sprint: dure 15 minutes et détermine l’ordre de départ de la Course 2. 

-Course 2: dure 30 minutes et les points attribués aux pilotes sont doublés par rapport à la Course Sprint.

Liens externes 

Compétition d'esport